Norpseudoefedrin se može odnositi na:

 Katin (or D-norpseudoefedrin), (+)-enantiomer i našire poznata forma jedinjenje
 L-Norpseudoefedrin, (-)-enantiomer jedinjenja